Первая лига 1975/1976 () — 42-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 2 августа 1975 года и закончился 2 июня 1976 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1975/1976 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1975/1976 на rsssf.com 

1975/1976
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1975 году
Спорт в Польше в 1976 году